Бунун:

 Бунун — народность тайваньских аборигенов, происходит с гор на востоке страны, над городом Тайдун.
 Бунун — язык народа бунун, одной из аборигенных народностей острова Тайвань.